Le vinaigre est un condiment issu de la transformation d'une boisson alcoolisée

Toponymie 
Plusieurs monts s'appellent ainsi :
 Mont Vinaigre (Esterel) 
 Mont Vinaigre (Port-Cros)